Querenciano – abitanti di Querência do Norte
Querenciano – abitanti di Querência